Петро́вка — хутор в Александровском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расположен в пределах Ставропольской возвышенности, на правом берегу реки Мокрая Сабля, на высоте 288 м над уровнем моря.

Протяжённость границ хутора — 2,3 км с севера на юг и 1,5 км с запада на восток. Населённый пункт находится в 101 км к юго-востоку от краевого центра, в 15 км к юго-востоку от районного центра и в 2 км к западу от центра поселения.

История 
В 1924 году был образован Александровский сельский совет Александровского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края, в состав которого вошли: село Александровское (административный центр); хутора Батищевский, Дубовый, Заря, Дубовый Родник, Косовский, Михайловский, Петровка, Трудовой Пахарь и Товарищество Энергия.

На 1 марта 1966 года хутор числился в составе сельсовета Конезавода № 170 с центром в хуторе Новокавказский, на 1 января 1983 года — в составе Новокавказского сельсовета.

До 16 марта 2020 года хутор Петровка вместе с посёлками Новокавказским, Малостепновским и хутором Репьевая входил в состав территории сельского поселения Новокавказский сельсовет Александровского муниципального района Ставропольского края.

Население 

К 1925 году в Петровке насчитывалось 25 дворов, где проживало 153 человека (68 мужчин и 85 женщин). Согласно поселенным итогам переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю в населённом пункте значилось 15 хозяйств и 66 жителей (36 мужчин и 30 женщин), все русские.

По результатам Всероссийской переписи 2010 года население хутора составляло 397 человек (190 мужчин и 207 женщин).

На 1 января 2017 года, согласно сведениям районной администрации, в Петровке числилось 347 жителей.

Национальный состав

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (88 %).

Инфраструктура 
Хутор расположен на землях сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства. Вокруг находятся земельные участки, принадлежащие другим собственникам. На южной окраине размещены здания  № 1 и № 6, телятник, весовая будка, ангар, зернохранилище, крытый ток и другие хозяйственные строения.

Жилая застройка представлена 56 индивидуальными жилыми домами, построенными вдоль единственной улицы хутора — Полевой. Дома газифицированы, имеется водопровод (вода поступает из Саблинского распределителя). Горячее водоснабжение и канализация отсутствуют.

Транспортное сообщение только автомобильное. По территории населённого пункта проложена региональная автодорога общего пользования М-29 «Кавказ» — Средний — Новокавказский с асфальтобетонным покрытием, соединяющая Петровку с центром поселения, а также хуторами Ледохович, Конный и Средний. Через хутор регулярно ходит автобус малого класса, курсирующий по маршруту № 106 («с. Александровское — х. Средний»). Ближайшие аэропорт и железнодорожная станция расположены в городе Минеральные Воды. Ближайших водных портов нет.

Связь 
Населению хутора доступны услуги сотовой связи (2G, 3G), предоставляемые операторами «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Yota».

Петровка входит в перечень поселений (населённых пунктов) Ставропольского края с численностью населения менее трёх тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ближайшее отделение почтовой связи находится в посёлке Новокавказский.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Александровского района (Ставропольский край)